Gello è un toponimo che può indicare diverse località italiane, tutte in Toscana.

 Gello – frazione del comune di Bibbiena (AR)
 Gello – frazione del comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
 Gello – frazione del comune di Palaia (PI)
 Gello – frazione del comune di Pescaglia (LU)
 Gello – frazione del comune di Pistoia
 Gello – frazione del comune di Pontedera (PI) 
 Gello – frazione del comune di San Giuliano Terme (PI)
 Gello – località del comune di Prato
 Gello Biscardo – unica frazione del comune di Castiglion Fibocchi (AR)
 Gello Mattaccino – struttura militare nel comune sparso di Casciana Terme Lari (PI)